Il singolare del WTA Swiss Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Barbara Paulus era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Conchita Martínez.

Manuela Maleeva ha battuto in finale 6–4, 6–0  Martínez.

Teste di serie

  Chris Evert (secondo turno)
  Nataša Zvereva (primo turno)
  Manuela Maleeva (campionessa)
  Conchita Martínez (finale)

 Claudia Kohde Kilsch (primo turno) 
 Lori McNeil (primo turno) 
 Sandra Cecchini (primo turno) 
 Catarina Lindqvist (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Swiss Open 1989